Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Isabel Cueto remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Garrone et Karin Kschwendt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1990
Palerme
Sport en Italie en 1990
Tennis en juillet 1990